Zoschke ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Zoschke (* 1964), deutsche Kinderbuchautorin
 Dagmar Zoschke (* 1959), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Hans Zoschke (Johannes Zoschke; 1910–1944), deutscher Seemann, Sportler und Widerstandskämpfer
 Martin Zoschke (1926–2020), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Hans-Zoschke-Stadion, Fußballstadion in Berlin